

Курганская область 

 Новосидоровский сельсовет Кетовского района (упразднён в 2022 году)

Московская область 

 Новосидоровский сельсовет Шатурского района (преобразован в 1994 году в сельский округ)